Sankta Eugenia kyrka kan syfta på

 Sankta Eugiena katolska kyrka – en kyrkolokal i Stockholm
 Sankta Eugenias kyrka – en tidigare kyrkobyggnad tillhörande Sankta Eugenia katolska församling 1837–1968, se Eugeniakapellet